Ханна Маркс (; род. , Санта-Моника) — американская актриса.

Биография 
Ханна Гейл Маркс родилась 13 апреля 1993 года в городе Санта-Моника, штат Калифорния, США. Отец — Робин Маркс, мать — бывшая актриса Нова Болл, дочь Эрни Болла, знаменитого производителя гитарных струн. В 1995 году семья Ханны переехала в Сан Луис Обиспо. Ещё в детстве Ханна проявляла интерес к спектаклям, который позже привёл её в «Маленький театр Сан Луис Обиспо». В 11 лет она уговорила родителей переехать в Голливуд для прохождения 8 недельных курсов. По их окончанию в 2005 году Ханна получила свою первую роль в кино.

С 2011 по 2013 год снималась в сериале «Необходимая жестокость». В 2012 году Ханна снялась в роли Мисси Калленбэк в фильме «Новый Человек-паук».

Личная жизнь 
Ханна не замужем. В свободное время увлекается карате.

Фильмография

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ханны Маркс

Дети-актёры США